Angioletti est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Giovanni Battista Angioletti (1896-1961), journaliste et un écrivain italien ;
 Éric Angioletti (né en 1964), journaliste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien